

Letteratura 
 L'onda – poesia di Gabriele D'Annunzio del 1903
 L'onda – novella di Luigi Pirandello del 1894
 L'onda (The Wave) – romanzo di Todd Strasser del 1981 bastato sull'esperimento sociale La Terza Onda per dimostrare l'attrattiva del fascismo

Musica 
 L'onda/Lui e lei – singolo di Giuni Russo del 1968
 L'onda – singolo di Francesca Chiara del 1998
 L'onda – singolo di Enrico Ruggeri del 2014

Pittura 
 L'onda (La Vague) – dipinto di William-Adolphe Bouguereau del 1896

Cinema 
 L'onda (Die Welle) – film diretto da Dennis Gansel nel 2008, ispirato all'omonimo romanzo di Todd Strasser
 L'onda – cortometraggio di Ermanno Olmi del 1955

Politica 

L'Onda, movimento studentesco sviluppatosi in Italia nell'autunno 2008